La Bretenière kan syfta på:
 La Bretenière, Doubs
 La Bretenière, Jura